Mensah-Bonsu ist der Familienname folgender Personen:

 Kwabena Mensah-Bonsu (* 1944), ghanaischer Diplomat
 Pops Mensah-Bonsu (* 1983), britischer Basketballspieler